Єлішевич, Єлишевич, Єльяшевич - прізвище білоруського походження (від польської форми імені Ілля - Eliasz), поширена також серед євреїв і караїмів. Відомий також інший варіант - Ельяшевич. Відомі представники:

 Єлишевич Григорій Львович‎
 Єлішевич Аркадій Танхумович
 Єльяшевич Марія Григорівна